Garamond peut faire référence :
 à Claude Garamont, typographe français du  (souvent orthographié Garamond) ;
 aux différentes polices d'écriture dites Garamond.